

Geografia 
 Ōbu – città della prefettura di Aichi (Giappone)

Sigle 
 On Board Unit – apparato di bordo utilizzato nel sistema Telepass
 Ouachita Baptist University – università statunitense
 Osterreichische-Ungarische Bank

Astronomia 
 11612 Obu – asteroide della fascia principale

Codici 
 OBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kobuk (Alaska) (Stati Uniti)
 obu – codice ISO 639-3 della lingua obulom

Altro
 Obu – popolo dell'Africa occidentale